Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft ist der Titel folgender Werke:

 Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Joe Johnston (1989)
 Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1997–2000)